Ива́н Рубцо́в:
 Рубцов, Иван Антонович (1902—1993) — советский энтомолог и паразитолог, доктор биологических наук.
 Рубцов, Иван Фёдорович (1923—2013) — советский лётчик-истребитель, Герой Российской Федерации.